Aleksandr Skrjabin (1872-1915), een Russisch componist en pianist.
 Michail Skrjabin (1946-2011), een Russisch acteur.